Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit de Hockenheimring el 24 de juliol del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 44. 596

 Volta ràpida: Alessandro Nannini 2' 03. 032 (a la volta 40)

Referències 
 

Alemanya
1988